Вагинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Вагинский сельсовет — в Боготольском районе Красноярского края.
 Вагинский сельсовет — в Белозерском районе Курганской области.